Il termine Ferrier può riferirsi a:

Geografia
Ferrier – comune di Haiti, nel Dipartimento del Nordest

Persone
Bob Ferrier – calciatore inglese 
Christel Ferrier-Bruneau – ciclista su strada francese (1979-  )
David Ferrier – psicologo e neurologo scozzese (1843-1924)
Gratien Ferrier – generale francese (1771-1848)
Guillaume Ferrier – cardinale presbitero di San Clemente
James Frederick Ferrier – filosofo scozzese (1808-1864)
Johan Ferrier – politico surinamese (1910-2010)
Kathleen Ferrier – contralto inglese (1912-1953)
Maickel Ferrier – calciatore olandese (1976-  )
René Ferrier – calciatore francese (1936-1998)
Susan Edmonstone Ferrier – romanziera scozzese (1782-1854)
Walter Frederick Ferrier – ingegnere minerario e geologo canadese (1865-1950)